Chemnitzia campbellica är en snäckart som först beskrevs av Nils Hjalmar Odhner 1924.  Chemnitzia campbellica ingår i släktet Chemnitzia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
campbellica